Крюн:
 Крюн () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.
 Крюн () — коммуна в Германии, в земле Бавария.